В математиці і фізиці, слово суперграф має кілька значень:

 У теорії графів, якщо А це підграф B, то B називається суперграфом А.
 У контексті фізики елементарних частинок, суперграф цє діаграма Фейнмана, яка обчислює амплітуди розсіювання в теорії суперсиметрії з використання переваги формалізму .
 Синонім для надграфіка, тобто набору точок, що лежать на або вище графіка функції.

Графи